Francisco Escudero puede referirse a:
 Francisco de Paula Escudero y Ramírez de Arellano, político español de los siglos XVIII y XIX;
 Francisco Escudero y Azara, jurista español del siglo XIX;
 Francisco Escudero y Perosso, filósofo del derecho y escritor español del siglo XIX;
 Francisco Escudero García de Goizueta (1912-2002), compositor español;
 Francisco Escudero Martínez, "Paquito Escudero"''' (1966-), exfutbolista y técnico español.